Реп'ях, Реп'я́х — узагальнена народна назва суцвіть і плодів, що мають численні колючки і здатні чіплятися до одягу людей, хутра тварин тощо.
 Реп'ях Станіслав Панасович, Станісла́в Пана́сович Реп'я́х (нар. 14 травня 1938, Глухів — пом. 29 червня 2012, Чернігів) — український поет, прозаїк, публіцист, громадський діяч.
 Реп'яхів яр — місцевість у Києві, що з'єднує Лук'янівку (вулиці Юрія Іллєнка, Герцена) з Куренівкою (Кирилівська вулиця).
 Реп'ях Петро Якимович — український радянський діяч, голова колгоспу.
 Реп'яхи (Мядельський район), Реп'яхи (біл. вёска Рапяхі) — село в складі Мядельського району Мінської області, Білорусь.